Cet article relate le parcours de l’équipe du Paraguay de football lors de la Coupe du monde de football de 1998 organisée en France du  au . C'est la cinquième participation du pays dans la compétition, la première depuis 1986.

Effectif

Compétition

Premier tour

Paraguay - Bulgarie

Espagne - Paraguay

Nigeria - Paraguay

Huitième de finale

France - Paraguay

Notes et références 

1998
Paraguay
1998 au Paraguay